Staudenmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Staudenmayer (* 1957), deutsche Textdichterin
 Jens Staudenmayer (* 1967), deutscher Basketball-Schiedsrichter und Funktionär